Heuqueville (Eure)
 Heuqueville (Seine-Maritime)